Dobra Nadija (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Dobra Nadija (Tomakiwka), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Tomakiwka
 Dobra Nadija (Witowka), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Witowka